Гиллис:

 Гиллис, Данкан (1883—1963) — канадский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Гиллис, Джексон (1916—2010) — американский сценарист.
 Гиллис, Джеми (1943—2010) — американский порноактёр и режиссёр.
 Гиллис, Джон (1792—1834) — шотландский ботаник, изучавший флору Южной Америки.
 Гиллис, Джон Энтони (более известен под псевдонимом Джек Уайт; род. 1975) — основатель американской рок-группы The White Stripes.
 Гиллис, Дэниел (род. 1976) — канадский актёр.
 Гиллис, Изабель (род. 1970) — американская актриса и писательница.
 Гиллис, Кларк (1954—2022) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980—1983).
 Гиллис, Лестер Джозеф (Малыш Нельсон; 1908—1934) — американский гангстер.
 Гиллис, Паулина (более известная как Табита Сен-Жермен; род. 1976) — канадская киноактриса и актриса озвучивания американского происхождения.
 Гиллис, Тревор (род. 1979) — канадский хоккеист.
 Гиллис, Элизабет (род. 1993) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Гиллис, Энн (1927—2018) — американская актриса.
 Гиллис, Эрик (род. 1980) — канадский бегун на длинные дистанции.